Svjetski kup (šve. Världscupen i bandy, eng. Bandy World Cup) je natjecanje u bendiju za klubove koje se održava tijekom listopada, prije početka sezone u Švedskoj. Tradicionalno sudjeluju klubovi iz Švedske, Rusije, Finske i Norveške. 
Tijekom povijesti se igrao pod različitim nazivima:
 1974. – «DAF-cupen»
 1976. – «DEX-cupen»
 1980. – «Dex World Cup»
 1984. – «World Cup Ljusdal»
 1986. – «SJ World Cup»
 1999. – «Ljusdal Cup»
 2004. – «Polar Bandy World Cup»
 2005. – «ExTe World Cup»

Pobjednici i finalisti

Poveznice 
 službene stranice
 Svjetska prvenstva u bendiju
 Europski kup u bendiju
 FIB Champions Cup

Natjecanja u bendiju